NFC har flere betydninger:

 National Football Conference – amerikansk football liga
 Near Field Communication – netværksteknologi
 Nordvest FC – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union (SBU)